Municipio de Centerville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Centerville (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Centerville (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Centerville (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Centerville (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Centerville (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Centerville (condado de Leelanau, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Leelanau.